

Persone 
 Gabriele Lupini – generale, medico e docente italiano
 Tito Lupini – giocatore e allenatore di rugby a 15 italo-sudafricano

Altro 
 Lupini – cognome italiano
 Scuderia Lupini – squadra automobilistica italiana

Pagine correlate 

Lupino